Порт Вошингтон има више значења:
 Порт Вошингтон (Њујорк)
 Порт Вошингтон (Висконсин)
 Порт Вошингтон (Охајо)